Ida Haendel – violinista polacca
Karl Haendel – artista statunitense

Pagine correlate 
Handel
Hendel
Hendl